Liberty é o nome de diversos condados dos EUA:

 Condado de Liberty (Flórida)
 Condado de Liberty (Geórgia)
 Condado de Liberty (Montana)
 Condado de Liberty (Texas)

Desambiguações de topônimos